WDR48 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 677 амінокислот, а молекулярна маса — 76 210.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки